Ла-Местиса () — посёлок в юго-восточной части Мексики, на территории штата Веракрус. Входит в состав муниципалитета Камарон-де-Техеда.

Географическое положение 
Ла-Местиса расположена в центральной части штата, на расстоянии приблизительно 65 километров к юго-востоку от города Халапа-Энрикеса, административного центра штата. Абсолютная высота — 283 метра над уровнем моря.

Население 
Согласно данным, полученным в ходе проведения официальной переписи 2005 года, в посёлке проживало 569 человек (280 мужчин и 289 женщин). Насчитывалось 149 домов. По возрастному диапазону население распределилось следующим образом: 28,5 % — жители младше 18 лет, 58,7 % — между 18 и 59 годами и 12,8 % — в возрасте 60 лет и старше. Уровень грамотности среди жителей старше 15 лет составлял 90 %.

По данным переписи 2010 года, численность населения Ла-Местисы составляла 640 человек. Динамика численности населения посёлка по годам:

Примечания 

Населённые пункты Веракруса